Gamasellopsis är ett släkte av spindeldjur. Gamasellopsis ingår i familjen Ologamasidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Gamasellopsis